Equimanthorn steht für:
 Equimanthorn (Lied), Lied der schwedischen Metal-Band Bathory
 Equimanthorn (Band), Dark-Ambient-/Ritual-Industrial-Band